Хавличкув Брод () е град, разположен в централната част на Чехия. Административен център на окръг Хавличкув Брод, Височински край. Според преброяването през 2011 г. населението му е 23 723 души.

Население

Преброявания на населението 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Вижте също 
 Списък на градовете в Чехия

Източници

Външни препратки 

  

Градове в Чехия
Височински край